Улица Братьев Радченко — улица в Колпино (Колпинский район Санкт-Петербурга). Проходит от Пролетарской улицы до проспекта Ленина. Протяжённость улицы — 928 метров.

История 
Улица существует с середины или ранее XIX века.
Будучи западной границей селения, она получила название в 1870-е годы — Западная улица.

Долгое время она была в границах от Финляндской до Сырого переулка (с 1947 года Павловская улица) и имела одностороннюю застройку частными деревянными домами.

Новое название по просьбе ижорцев улица получила в честь революционеров Ивана и Степана Радченко в 1972 году.

Достопримечательности 
Одна из известных достопримечательностей на Улице Братьев Радченко — кинотеатр «Подвиг». Кинотеатр около фонтанов с красивейшим сквером в Колпино.

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://yandex.ru/maps/26081/kolpino/?sll=30.579542%2C59.747330&sspn=0.035448%2C0.012519&text=улица%20Братьев%20Радченко